Jeney Zoltán (1910–1989) jégkorongozó
 Jeney Zoltán (1915–1981) fuvolaművész, zenepedagógus
 Jeney Zoltán (1943–2019) Kossuth-díjas zeneszerző
 Jeney Zoltán (1973) író, műfordító
 Jeney Zoltán (?) grafikus, illusztrátor, egy könyvmanufaktúra művészeti igazgatója